Mary Bergin – musicista folk irlandese
 Michael Bergin – supermodello e attore statunitense
 Patrick Bergin – attore irlandese
 Patrick Bergin Connaughton – cestista ed ex giocatore di baseball statunitense